Бутан принимал участие в Летних Олимпийских играх 1984 года в Лос-Анджелесе (США) в первый раз за свою историю, но не завоевал ни одной медали. Знаменосцем команды Бутана был .

Бутан участвовал в одном виде спорта — стрельбе из лука.

Бутан представляли трое мужчин (, , ) и три женщины (Ринзи Лхам, , ).

Самым пожилым спортсменом в команде Бутана был Лендуп Церинг () — 37 лет и 65 дней. Самым молодым бутанским спортсменом была Ринзи Лхам, 16 лет и 304 дня — она до сих пор (по состоянию до 2015 года включительно) является самой молодой среди представителей Бутана, которые участвовали в Олимпиадах.

Ссылки 
 База МОК 
 Официальные олимпийские отчёты 
 www.sports-reference.com

Страны на летних Олимпийских играх 1984 года
1984 год в Бутане